Hülbach ist ein Gewässername:

 Hülbach (Sizenbach), rechter Zufluss zum rechten Abflussarm des Sizenbachs am Ausfluss aus dem Espachweiher bei Espachweiler, Stadtteil Schrezheim, Ellwangen (Jagst), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hülbach (Waldbrölbach), rechter Zufluss des Waldbrölbachs in Rossenbach, Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen